Sitta kan avse:

 Sitta – en kroppsställning, se sittande
 Sitta (släkte) – enda släktet i familjen nötväckor